USS Salem je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Salem (CL-3) 
 USS Salem (CA-139)

Salem